

Ільїчевський сільський округ — адміністративна одиниця, Абайський район, Карагандинська область
 Ільїчевський сільський округ — адміністративна одиниця, Щербактинський район, Павлодарська область

Див. також 
 Ільїчівський сільський округ